— организация, представляющая Японию в международном олимпийском движении. Основан в 1911 году; зарегистрирован в МОК в 1912 году.

Штаб-квартира расположена в Токио. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Японии.

Олимпийские игры в Японии 
Олимпийский комитет Японии помогал в организации каждой заявки на проведение Олимпийских игр в городах Японии. И трижды Япония удостаивалась права проведения Олимпиады: летняя Олимпиада в 1964 году в Токио и зимние в 1972 году в Саппоро и в 1998 году в Нагано.

См. также 
 Япония на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Японии .
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Японии .

Япония
Япония на Олимпийских играх